Station Roosbeek (Boutersem), in Vlaams-Brabant.
 Station Roosbeek (Rebecq), in Waals-Brabant.